Lask, LaSK oder LASK steht als Abkürzung für:
 LASK (Linzer Athletik-Sport-Klub), österreichischer Fußballverein
 Landstreitkräfte der NVA

Lask steht für:
 Łask (ehemals Lask im Landkreis Lask, Wartheland), Stadt in der Woiwodschaft Łódź, Polen
 Landkreis Lask, deutsche Verwaltungseinheit im besetzten Polen
 Lask River, Fluss (52° 42' 40" N, 6° 24' 34" W) im irischen County Wexford
 sorbischer Name von Leeskow (Neu-Seeland), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Neu-Seeland, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Deutschland

Lask ist der Familienname folgender Personen:
 Berta Lask (Pseudonym Gerhard Wieland; 1878–1967), deutsche Dichterin, Journalistin und kommunistische Aktivistin
 Emil Lask (1875–1915), österreichischer Philosoph
 Louis Jacobsohn-Lask (1863–1940), deutscher Neurologe
 Ulrich Lask (* 1954), deutscher Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Laska
 Laske
 Lasker

LASK